C9H20 – formula molecolare del 3,3-dietilpentano
C9H20 – formula molecolare del nonano

Formule molecolari